Bolivia:
Sucre (Bolivia), de hoofdstad van Bolivia
Sucre (gemeente), de gemeente waarvan dit de hoofdplaats is

Colombia:
Sucre (departement), een departement van Colombia
Sucre (Colombia, Sucre), een gemeente in deze deelstaat
Sucre (Cauca), een gemeente in het departement Cauca
Sucre (Santander), een gemeente in het departement Santander

Peru:
Sucre (provincie), een provincie van Peru

Venezuela:
Sucre (staat), een deelstaat van Venezuela
Sucre (Venezuela, Sucre), een gemeente in deze deelstaat
Sucre (Aragua), een gemeente in de deelstaat Aragua 
Sucre (Bolívar), een gemeente in de deelstaat Bolívar
Sucre (Falcón), een gemeente in de deelstaat Falcon
Sucre (Miranda), een gemeente in de deelstaat Miranda
Sucre (Mérida), een gemeente in de deelstaat Mérida
Sucre (Portuguesa), een gemeente in de deelstaat Portuguesa
Sucre (Trujillo), een gemeente in de deelstaat Trujillo
Sucre (Táchira), een gemeente in de deelstaat Táchira
Sucre (Yaracuy), een gemeente in de deelstaat Yaracuy
Sucre (Zulia), een gemeente in de deelstaat Zulia

Overige:
Sucre (munteenheid), de oude munteenheid van Ecuador

Personen
Antonio José de Sucre, een Zuid-Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijder
Fernando Sucre, een personage uit de Amerikaanse televisieserie Prison Break